Kreibaum ist der Familienname von:

Friedrich Kreibaum (1903–1983), deutscher Jurist, Unternehmer und Politiker
Otto Kreibaum (1902–1985), Unternehmer